Ez a lap a Cserfes fecsegők című amerikai animációs sorozat epizódjait tartalmazza

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad (2016)

2. évad (2016)

3. évad (2017)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái